17 Pułk Huzarów (Brunszwicki) - (niem. Braunschweigisches Husaren-Regiment Nr. 17) - pułk huzarów Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 1 kwietnia 1809.

Stacjonował w Brunszwiku i był przyporządkowany do X Korpusu Armii Niemieckiej.

Schemat organizacyjny 
 X Korpus Armii Niemieckiej, Hanower
 20 Dywizja Piechoty - (20. Infanterie-Division), Hanower
 20 Brygada Kawalerii (20. Kavallerie-Brigade), Hanower
 17 Pułk Huzarów (Brunszwicki) (Braunschweigisches Husaren-Regiment Nr. 17) – w Brunszwiku

Bibliografia 
 Jürgen Kraus: Die deutsche Armee im ersten Weltkrieg, Stefan Rest (Hrsg.) Ingolstadt 2004.
 Hugo F.W. Schulz: Die Preußischen Kavallerie-Regimenter 1913/1914, Weltbild Verlag 1992.

Linki zewnętrzne 
 Wykaz niemieckich pułków kawalerii 1914-1918

Pułki huzarów Cesarstwa Niemieckiego